Monsalve puede referirse a:

 Davinson Monsalve, futbolista colombiano.
 Ernesto Monsalve, compositor y director de orquesta español.
 Manuel Monsalve, médico chileno.
 Moncho Monsalve, entrenador de baloncesto español.